

Geografia 
Francia
 Cavo – fiume costiero della Corsica del Sud in Corsica

Italia
 Cavo – frazione di Rio in provincia di Livorno
 Cavo – l'unica frazione di Maccastorna in provincia di Lodi
 Monte Cavo – montagna della provincia di Roma

Persone 
 Andrés Cavo – gesuita e storico messicano
 Ilaria Cavo – giornalista e scrittrice italiana
 Giuseppe Cavo Dragone – ammiraglio italiano, capo del Comando operativo di vertice interforze dal luglio 2016
 Matteo Cavo, in arte Maztek – disc jockey italiano

Toponomastica 
 Cavo – antico termine impiegato quale sinonimo di canale o fossato

Altro 
 Cavo – gruppo musicale hard rock statunitense
 Cavo elettrico – componente elettrico o ottico che consiste in un fascio di più fili conduttori o fibre ottiche rivestito da uno strato di materiale isolante o di protezione in generale
 Cavo sottomarino – cavo speciale costruito e posato sul fondo di mari, laghi o fiumi; impiegato per trasportare energia elettrica oppure nelle telecomunicazioni per informazioni e dati